peut faire référence à:
 Evangelista Torricelli (1608-1647) est un physicien et un mathématicien italien du , connu notamment pour avoir inventé le baromètre ;
 , plusieurs sous-marins utilisé dans la marine italienne, dont :
 Evangelista Torricelli, sous-marin de la classe Pietro Micca, en service à la fin de la Première Guerre mondiale ;
 Evangelista Torricelli, sous-marin de la classe Archimede, en service à partir de 1934 ;
 Evangelista Torricelli, sous-marin de la classe Brin, lancé à la fin des années 1930 et ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.